Termin geranil-difosfat difosfohidrolaza ima više značenja.

 Geranilgeranil difosfatna difosfataza, enzim
 Geranil difosfatna difosfataza, enzim